Centemodon (что означает «острый зуб») — вымерший род базальных фитозавров позднего триасового периода. Он жил на территории нынешней Пенсильвании, США.  Классифицируется как nomen dubium.  Он был найден в формации красного песчаника недалеко от реки Шуйклилл.  Сентемодон мог быть связан с Сухоприоном. Это был небольшой фитозавр, весивший во взрослом состоянии не более 200 кг (440 фунтов).

Обнаружение и наименование 
Незадолго до Костяных войн палеонтолог, известный как доктор Лео ( фамилия неизвестна), обнаружил несколько фрагментов ископаемых зубов, которые позже стали голотипом Centemodon.  Когда Лео описал фрагменты, он не был уверен, к чему они принадлежали, и Лео не назвал фрагменты. В конечном итоге они были названы в 1856 году Исааком Леа.

Примечания